Krück ist:

 ein Ort in der Gemeinde Felm
 der Name von Michael Krück (1842–1919), bayerischer Pädagoge

Siehe auch:
 Kruck